Шуляківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Жашківському районі Черкаської області.
 Шуляківський Іван Несторович — капітан Збройних сил України.